Финал Кубка Турции по футболу 2011/2012 состоялся 16 мая 2012 года. «Фенербахче» разгромил «Бурсаспор» со счётом 4:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2012
Турция
Матчи ФК «Фенербахче»
Матчи ФК «Бурсаспор»
События 16 мая
Май 2012 года
Спорт в Турции в 2012 году
Спортивные соревнования в Анкаре